Salonta se poate referi la:

 Salonta, localitate din județul Bihor, România
 Salonta (companie), companie producătoare de mezeluri din România
 CF Liberty Salonta, club de fotbal din Oradea